Dit artikel geeft een overzicht van VVV in het seizoen 1994/1995.

Transfers

Aangetrokken spelers

Vertrokken spelers

Oefenwedstrijden

Eerste divisie

KNVB-beker

Statistieken

 
VVV
 1994/95